

Muziek 
Band
 Old Man Luedecke, een Canadese indie/banjo-band
Liedjes
 Old man (Danny Kaye), een lied van Danny Kaye uit 1954
 Old man (Love), een lied van Love uit 1967
 Old man (The Collectors), een lied van The Collectors uit 1967
 Old man (Harrys Gym), een lied van Harrys Gym uit 1967
 Old man (Jonah and the Whale), een lied van Jonah and the Whale uit 1968
 Old man (New Sin), een lied van New Sin uit 1968
 Old man (Oldland Montano), een lied van Oldland Montano uit 1968
 Old man (Clouds), een lied van Clouds uit 1970
 Old man (Alan Galbraith), een lied van Alan Galbraith uit 1970
 Old man (The Garth Young Orchestra), een lied van The Garth Young Orchestra uit 1970
 Old man (Neil Young), een lied van Neil Young uit 1972
 Old man (Lighthouse), een lied van Lighthouse uit 1972
 Old man (Strawbed), een lied van Strawbed uit 1973
 Old man (Al Jay), een lied van Al Jay uit 1973
 Old man (Tradewinds), een lied van de Guyaanse band Tradewinds uit 1974
 Old man (Bing Crosby), een lied van Bing Crosby uit 1974
 Old man (Randy Newman), een lied van Randy Newman uit 1974
 Old man (Hobo String Band), een lied van Hobo String Band uit 1974
 Old man (The Purple Haze), een lied van The Purple Haze uit 1966
 Old man (Resolution), een lied van Resolution uit 1966
 Old man (John David), een lied van John David uit 1976
 Old man (Colm C.T. Wilkinson), een lied van Colm C.T. Wilkinson uit 1977
 Old man (The Fureys & Davey Arthur), een lied van The Fureys & Davey Arthur uit 1982
 Old man (Mike Justin), een lied van Mike Justin
 Old man (John McDermott), een lied dat werd geschreven door Phil Coulter en gezongen door John McDermott
 Old man (Matt Lucas), een lied van Matt Lucas
 The Old Man of the Mountain (New Hampshire), een erelied van de staat New Hampshire in de Verenigde Staten

Literatuur en lectuur 
 Old man (Maxim Gorky), een toneelspel van Maxim Gorky uit 1919
 Old man (William Faulkner), een kort verhaal van William Faulkner uit 1939
 Old man (Edgar Wallace), een toneelspel van Edgar Wallace
 Old man (Edward Thomas), een gedicht van Edward Thomas
 Old man (Macbeth), een fictief karakter uit het toneelspel Macbeth van Shakespeare
 Old man (magazine), een tijdschrift van de unie van Zwitserse kortegolf-amateurs (Union of Swiss Short Wave Amateurs)
 The Old Man of the Mountain (cartoon), een Amerikaanse cartoon uit 1933 van Betty Boop

Film en tv 
 The Old Man (1914), een stomme film uit 1914 met Earle Foxe
 The Old Man (1931), een film uit 1931 die gebaseerd is op het gelijknamige toneelspel van Edgar Wallace
 The Old Man (Seinfeld), een episode uit Seinfeld uit 1993
 Old Man (1997), een Amerikaanse film uit 1997
 The Old Man (2012), een Kazachse film uit 2012
 The Old Man (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2022

Geografie 
 Old Man of the Mountain (rotsformatie), een voormalige rotsformatie in de staat New Hampshire in de Verenigde Staten
 Old Man of Hoy, een zeestack in Schotland
 Old Man of Coniston, een berg in het Lake District in Engeland